Паз:
 Паз — узкая и длинная прорезь, щель, стык, от примыкания доски к доске (используется в шиповом соединении).
 Паз — река в России, Финляндии, Норвегии.
 Паз — деревня в Хорватии.
 Паз, Реувен (1950—2015) — израильский учёный-исламист.

См. также 
 ПАЗ (значения)
 Пазл